Lempi est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (1901-1994), écrivaine et poétesse finlandaise
 (1882-1958), femme politique finlandaise

Homonymie de prénom
Prénom finlandais